El presente artículo documenta la cronología y epidemiología del virus SARS-CoV-2 en 2019, causante de la enfermedad de COVID-19. Los primeros casos humanos de contagios se identificaron en Wuhan, Hubei, China, en diciembre de 2019.

Informes no confirmados de fuentes tempranas 

La precisión de los estudios filogenéticos del momento de origen del SARS-CoV-2 es complicada debido a ciertas características inherentes del virus y de la medición de su transmisión (es decir, los grupos tienden a diferir poco entre ellos y las muestras no están disponibles en muchos países). La filogenia estima que el ancestro común más reciente de los casos secuenciados de SARS-CoV-2 surgió en octubre o noviembre de 2019. Actualmente no se sabe si el virus en sí evolucionó en poblaciones de vida silvestre, o si mutaron sus proteínas de pico distintivas después de la transferencia zoonótica a humanos.  Durante la última década, se descubrieron cientos de coronavirus similares al SARS en murciélagos de orígenes chinos, pero solo RaTG13 (publicado parcialmente en 2016 como BtCoV / 4991) se acercó significativamente al SARS-CoV-2.

Una revisión de septiembre de 2020 señaló la posibilidad hipotética de que la infección por COVID-19 ya se hubiera extendido a Europa en 2019 por presuntas evidencias que incluyen números de casos de neumonía y radiología en Francia e Italia en noviembre y diciembre. Sin embargo, un informe de vigilancia epidemiológica retrospectivo posterior determinó que no había evidencia de circulación del SARS-CoV-2 en Roma (Italia) durante este período.

Algunos análisis médicos y ambientales en Italia, Francia y EE. UU. encontraron resultados que sugirieron que el virus estaba circulando antes de diciembre de 2019 durante varias semanas. Un informe de la OMS afirma: "los resultados del estudio no se confirmaron, los métodos utilizados no estaban estandarizados y los ensayos serológicos pueden sufrir señales inespecíficas". A su vez instaron a que se realicen más investigaciones sobre estos posibles eventos iniciales.

Noviembre de 2019 

Ya en la segunda semana de noviembre de 2019, contrariamente a la negación del Pentágono, el Centro Nacional Estadounidense de Inteligencia Médica compartió información basada en el "monitoreo de las comunicaciones internas chinas" que advirtió a los Estados Unidos, Israel y la OTAN de una posible nueva pandemia de coronavirus que provendría de Wuhan; el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump restó importancia a la amenaza del nuevo coronavirus. El 13 de marzo de 2020, el periódico South China Morning Post informó que los registros del gobierno chino sugieren que el primer caso de infección por COVID-19 podría remontarse a un residente de Hubei de 55 años el 17 de noviembre de 2019. El 23 de mayo de 2021, The Wall Street Journal informó que Estados Unidos recientemente había divulgado a través de documentación que sus centros de inteligencia obtuvieron que tres investigadores que trabajaban en el laboratorio BSL-4 del Instituto de Virología de Wuhan fueron hospitalizados con síntomas similares al COVID-19. El informe agregó peso a las solicitudes para efectos de una investigación más amplia sobre la teoría de que el virus COVID-19 podría haber escapado de un laboratorio. Sin embargo, un informe de la OMS afirmó que "la introducción (del virus) a través de un incidente de laboratorio se consideró una vía extremadamente improbable". Desde entonces, el jefe del equipo de investigación de los orígenes del COVID-19 de la OMS, Peter Ben Embarek, ha declarado que las autoridades chinas ejercieron presión sobre las conclusiones del informe de la OMS y que, de hecho, considera que una infección a través de las muestras de campo de un investigador es un "probable escenario".

El 27 de noviembre de 2019, se recolectaron dos muestras de aguas residuales sin tratar de forma independiente en Santa Catarina, Brasil, que luego se detectaría que contenían SARS-CoV-2 (100,000 copias por litro), 66 días antes del primer caso confirmado de COVID-19 en America. De manera similar, se encontró que los muestreos posteriores fueron positivos para el SARS-CoV-2 el 11 de diciembre de 2019 y el 20 de febrero de 2020. Estas muestras posiblemente muestran que el SARS-CoV-2 estaba circulando en Brasil al menos a fines de noviembre de 2019.

Un estudio de 2021 de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 sugirió que pudo haber casos de COVID-19 en Francia en noviembre de 2019. Por otra parte, según una investigación publicada en enero de 2021 por la revista British Journal of Dermatology, una mujer de 25 años residente de Milán, visitó un hospital en noviembre de 2019 con dolor de garganta y lesiones en la piel. El análisis posterior de las biopsias de las lesiones cutáneas reveló rastros de ARN viral del SARS-CoV-2.

Diciembre

1 de diciembre 
Los indicios del posible caso índice, o paciente cero, comenzaron el 1 de diciembre. El hombre no había estado en el Mercado mayorista de mariscos de Huanan, uno de los lugares de donde más tarde se diría podría haber surgido la enfermedad.. Su familia no se vio afectada y no se encontró ningún vínculo epidemiológico entre él y los otros casos confirmados por laboratorio el siguiente 2 de enero.

Dos estudios de anticuerpos en los Estados Unidos sugirieron la presencia de SARS-CoV-2 en dicho país, desde diciembre de 2019.

8 de diciembre 
Según información de 2020, el 8 de diciembre de 2019, 41 posibles casos habrían dado positivo a una prueba de laboratorio (no todos de manera simultánea). Además tentativamente pudieron darse las primeras atenciones en hospitales.

10 de diciembre 
Los síntomas de tres casos más de una neumonía atípica comenzaron el 10 de diciembre, estos serían luego confirmados por pruebas de laboratorio. Dos de estos tres no tenían exposición directa al Mercado de Huanan, mientras que el otro sí.

15 de diciembre 
Se presentan los casos quinto y sexto, que luego fueron confirmados por laboratorios. Ambos presentarían síntomas, además de que los dos tuvieron exposición directa al mercado de Huanan.

16 de diciembre 
En febrero de 2020, las primeras admisiones hospitalarias COVID-19 documentadas, y confirmadas, en todo el mundo datan del 16 de diciembre de 2019 en Wuhan.

27 de diciembre 
Las muestras respiratorias de un hombre hospitalizado en París, Francia, fueron diagnosticadas retroactivamente (Estudio del 14 de abril de 2020, publicado el 3 de mayo de 2020) con presencia del virus SARS-CoV-2. Presentaba síntomas avanzados (daños pulmonares reflejados en placas de tórax); su hijo había presentado previamente una enfermedad similar a la influenza. El hombre no había viajado recientemente (su último viaje fuera de Francia había sido a Argelia en agosto de 2019), aunque su esposa trabajaba cerca de un aeropuerto. Las circunstancias de rastreo epidemiológicas siguen sin investigarse y es posible que la muestra estuviera contaminada. 

Según informes de noticias de febrero de 2020 -del Workers Daily, Global Times- en el Hospital Provincial de Medicina China y Occidental Integrada de Hubei y siguiendo el informe del Doctor Zhang Jixian, el 27 de diciembre se alertó inmediatamente al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan sobre la enfermedad.

29 de diciembre 
Entre este día y el anterior, tres casos similares llegaron al Hospital Provincial de Medicina China y Occidental Integrada de Hubei, todos asociados con el Mercado de Mariscos. Se informó a las autoridades sanitarias, y expertos médicos del Hospital JinYinTan de Wuhan, que este tomarían medidas de "un hospital designado para tratar enfermedades infecciosas". Zhang Jixian tomó la iniciativa adicional de permitir que los médicos y enfermeras del departamento respiratorio usaran máscaras faciales y ordenó 30 batas de hospital de lona fina. La administración del Hospital Provincial de Medicina China y Occidental Integrada de Hubei convocó a un panel interdepartamental de médicos, cuyas conclusiones fueron que los casos eran inusuales y requerían atención especial, y habiéndose enterado además de dos casos similares en la ciudad, decidieron informar sus hallazgos a las autoridades sanitarias municipales y provinciales, a la Comisión de Salud Municipal de Wuhan y al Comité de Salud de la Provincia de Hubei. El personal del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades encuentra como patrón común de los enfermos, su incidencia en el Mercado de Mariscos de Huauan.

30 de diciembre 

El Hospital Central de Wuhan recibió un informe del Laboratorio Médico Beijing Boao que indicaba que su muestra (obtenida el 27 de diciembre) contenía el coronavirus del SARS. [En ese momento, el laboratorio solo obtuvo una secuencia parcial corta, que se compartió rápidamente con Vision Medicals, para que dicho laboratorio pudiera confirmar que la secuencia era SARS-CoV-2, es decir, aproximadamente idéntico al que obtuvieron 3 días antes, y relativamente distante del coronavirus original del SARS.

Varios médicos del Hospital Central de Wuhan compartieron el informe de la prueba en las redes sociales ("社交 媒体") en discusiones principalmente con colegas. Según lo mencionado por el portal Caixin Online, de la cuenta de redes sociales de Li Wenliang, afirmaba que había siete casos de SARS (atípicos) en el Hospital Central de Wuhan, todos conectados al Mercado Mayorista de mariscos de Huanan.  Entre el 27 y 30 de diciembre, el consenso de la Vision Medicals y de la Academia China de Ciencias Médicas es que esta investigación debía ser: "urgente, secreta y seria".

La Comisión de Salud Municipal de Wuhan envió un mensaje en formato impreso a sus instituciones afiliadas, que contenía directrices para afrontar un posible brote de neumonía infecciosa. Este vendría a ser el primer mensaje oficial por parte de una autoridad de salud. El documento mencionaba las siguientes cláusulas:

 Los médicos supervisores se mantendrán firmes en la disciplina y crearán unidades de equipo especializadas.
 El personal general debe estar alerta a la situación, especialmente atento a los pacientes con síntomas de neumonía infecciosa.
 El material estadístico debe recopilarse continuamente y enviarse a la Comisión de Salud Municipal de Wuhan y al Comité de Salud de la Provincia de Hubei.
 El material estadístico de la semana anterior, relacionado con pacientes con síntomas de neumonía infecciosa, se enviará a la Comisión de Salud Municipal de Wuhan antes de las 4 en punto de este día.
 Sin el permiso del personal autorizado, nadie puede difundir información sobre el tratamiento médico.

FluTrackers, un sitio web internacional de seguimiento de enfermedades establecido en 2006, fue el primer portal que emitió un informe relacionado sobre la situación en Wuhan el 30 de diciembre a las 23:35:00, según lo registrado en Internet Archive e informado por The Washington Post, Forbes y CIDRAP. El programa de informes ProMED, auspiciado por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID por sus siglas en inglés), informó sobre la situación en Wuhan. La fecha completa de este comunicado data en realidad del 30 de diciembre a las 23:59:00.

Fin de año 

Para terminar el 2019, el 31 de diciembre específicamente, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan publicó un informe en su sitio web sobre los primeros signos de un brote de neumonía en la ciudad, siendo este el primer comunicado oficial para la población en general. El mensaje transmitía la impresión de alerta, al resumir las órdenes de un día anterior emitidas a los hospitales de la ciudad; enfatizando que las investigaciones científicas y clínicas en ese momento se encontraban en curso, además de alentar a la ciudadanía china a buscar atención hospitalaria cuando se presentara fiebre persistente y muestre síntomas de neumonía; fue también en este documento en el que se lanzó la primera lista de recomendaciones sociales al público como el uso de mascarillas y evitar lugares públicos cerrados o áreas concurridas. Sobre este coronavirus aún de procedencia desconocida se confirman los siguientes datos:

 Casos en total: 27
 Casos graves: 7
 Recuperación: 2

En ese momento aún no hay víctimas mortales, no hay trabajadores sanitarios infectados, y no hay signos de transmisión de persona a persona. La causa de la infección por neumonía aún se está investigando (información al corte del 31 de diciembre de 2019).

El mensaje sobre la neumonía de etiología desconocida fue recogido por agencias de noticias, incluida la televisión estatal CCTV; agencias de noticias locales, como Hubei Daily;  y redes sociales, como la cuenta del portal Weibo. People's Daily dijo que la causa exacta seguía sin estar clara y que sería prematuro especular. A través de la cuenta de Weibo "YangShiXinWen", CCTV también envió una alerta sobre el virus desconocido, agregando que un equipo de expertos de la Comisión Nacional de Salud llegaría a Wuhan.

Las agencias internacionales también se interesaron por los informes, incluidos Reuters (en Reino Unido) y South China Morning Post. and the South China Morning Post.

Qu Shiqian, un vendedor del Mercado Mayorista de mariscos de Huanan, dijo que los funcionarios del gobierno habían desinfectado las instalaciones el 31 de diciembre y les habían dicho a los comerciantes que usaran máscaras. Qu dijo que se había enterado del brote de neumonía solo por informes de los medios. "Antes pensaba que tenían gripe", dijo. "No debería ser grave. Somos comerciantes de pescado. ¿Cómo podemos infectarnos?".

Primeras restricciones 
En respuesta al anuncio de Wuhan, el Centro de Protección de la Salud de Hong Kong reforzó sus procesos de detección de entrada. El 31 de diciembre de 2019, en el marco de las celebraciones del Fin de Año, anunció que habían comenzado varias "medidas de vigilancia en todos los puntos de control de los límites", incluida la obtención de imágenes térmicas para controlar la temperatura corporal. El centro hizo un llamamiento al público para que mantuviera la higiene, con consejos detallados sobre el lavado de manos y el uso de una mascarilla, además de más precauciones al viajar fuera de Hong Kong. La secretaria de Alimentos y Salud de Hong Kong, Sophia Chan, anunció que "[cualquier caso sospechoso], incluida la presentación de fiebre y enfermedad respiratoria aguda o neumonía, o el historial de viaje a Wuhan dentro de los 14 días antes de la aparición de los síntomas, significará poner a los pacientes en aislamiento".

Tao Lina, un experto en salud pública y ex funcionario del Centro de Shanghai para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo: "Creo que [ahora] somos bastante capaces de matarlo (al virus) en la fase inicial, dado el sistema de control de enfermedades de China, la capacidad de manejo de emergencias y apoyo a la medicina clínica". Hasta el momento no se había informado de ninguna infección de persona a persona y se realizaban aún más pruebas e investigaciones patológicas.

La oficina de la Organización Mundial de la Salud en China recogió el comunicado de prensa del sitio web de la Comisión de Salud Municipal de Wuhan sobre casos de neumonía viral el último del día del 2019. Sería hasta de marzo de 2020 cuando la OMS la declara pandemia mundial con las características de una alerta sanitaria global.

Referencias

Enlaces externos 
 Funcionarios chinos investigan la causa del brote de neumonía en Wuhan (en español).
 Misterioso brote de neumonía en China se debe a nuevo virus (en español).
 Disease outbreak news - China "Comunicado de la OMS" con fecha del 5 de enero de 2020 en relación a las sugerencias derivadas del virus en China a finales de 2019 (en español).

Cronología de la pandemia de COVID-19
China en 2019